Руакана () — город, расположенный на территории одноименного региона области Омусати Намибии. Он находится рядом с рекой Кунене у границы между Намибией и Анголой.

Население — 10 722 человек (на 2012 год).

В 2005 году селение получило статус села, в 2010 году — города.

Город развивался из-за близости к подземной ГЭС, связанной с дамбой на реке Кунене у ангольского села Calueque. В 1988 году дамба и насосные станции были взорваны в результате удара кубинской авиации во время гражданской войны в Анголе. Объект был частично отремонтирован, и сейчас намибийская национальная коммунальная компания NamPower управляет тремя турбинами мощностью 240 МВт. В 1988 году поселок состоял всего из 17 дворов, из них 14 принадлежали войскам ЮАР, а остальные 3 были для семей South-West African Water and Power.

Среднегодовое количество осадков 426 мм. Но сезон дождей 2010/2011 принёс 960 мм осадков.

Поблизости к городу расположена ферма Etunda площадью 600 га, где в 1993 году была создана ирригационная система. Половина фермы служит для коммерческого орошения земель, а другая — распределена между 82 мелкими фермерами. Etunda занимается культивацией пшеницы, кукурузы, арбузов, бананов и прочих культур.

Политика 
По результатам партийных выборов в 2010 году установлены следующие результаты:

Примечания

Ссылки 
 Ruacana Hydro's technical specs at Namibia Power's website
 Статистика населения (2004 г.)
 
 Фотографии

Города Намибии
Омусати